Die Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Doppel) listet alle Führenden der Doppelwertung der Tennisweltrangliste der ATP seit Einführung des Rankings am 1. März 1976 auf.

Die Seite führt zunächst alle Führenden in chronologischer Reihenfolge auf. Weitere Tabellen zeigen die Weltranglistenersten am Jahresende und die punktbesten Spielerpaarungen des Jahres sowie die einzelnen Spieler, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach der Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste.

Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 59 Spieler die Spitze der Weltrangliste inne. Der erste war der Südafrikaner Bob Hewitt, aktuell Führende sind der Niederländer Wesley Koolhof und der Brite Neal Skupski. Mike Bryan hält die Rekorde für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste – sowohl insgesamt (506) als auch ununterbrochen (163) – sowie für die meisten auf Platz 1 abgeschlossenen Spielzeiten (10). Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bob beendete Mike Bryan zudem zehn Saisons als Führender der Teamwertung, was ebenfalls eine Bestmarke darstellt.

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spieler: gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, als wievielter Spieler er an der Weltranglistenspitze stand. Ein „*“ hinter dem Namen gibt an, dass der Spieler die Spitzenposition zumindest für einen Teil der Serie mit einem anderen Spieler gemeinsam innehatte.
von: Tag, an dem der Spieler die Nr.-1-Position erreicht hat.
bis: Tag, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
Wochenzahl: Anzahl der Wochen, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste angeführt hat.

Stand: 6. März 2023

Weltranglistenerste am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beendet hat.

Führende der Teamwertung am Jahresende 
Anmerkung: Die kleine Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Spitze der Teamwertung beendet hat; die große Zahl, zum wievielten Mal das jeweilige Team die Wertung am Jahresende angeführt hat.

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
Spieler: Name des Spielers; der aktuell Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Datum, an dem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Anzahl der Wochen, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand; danach richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Anzahl der Wochen, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze gestanden hat.

Stand: 6. März 2023

Anmerkungen

Weblinks 
 Rankings-Seite der ATP World Tour (engl.)

Weltranglistenerste Doppel
Tennisweltrangliste Herrendoppel
Tennis, Weltranglistenerste Herrendoppel